gl puede referirse a:

gl, el código ISO 639-1 para el idioma gallego.
GL, el código ISO 3166-2 para Groenlandia.
.gl, el dominio de nivel superior geográfico para Groenlandia.
GL, el código IATA de Air Greenland.
GL, el código IATA de Miami Air International.
GL, Izquierda Verde (Países Bajos) (GroenLinks), un partido político neerlandés de izquierda.
Mercedes-Benz Clase GL, un automóvil todoterreno del segmento F producido por el fabricante alemán Mercedes-Benz.

Siglas